Bahadir Kocskarov (, a nemzetközi sajtóban Bahadyr Kochkarov; Os, 1970. május 13. –) kirgiz nemzetközi labdarúgó-partbíró.  Polgári foglalkozása labdarúgó tanár.

Pályafutása

Nemzetközi partbíráskodás 
A Kirgiz labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1997-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként.

Világbajnokság

U17-es labdarúgó-világbajnokság
Nigéria rendezte a 13., a 2009-es U17-es labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB Ravshan Ermatov asszisztenseként alkalmazta.

---

A FIFA JB 2010. február 5-én kijelölte a (június 11.-július 11.) közötti dél-afrikai világbajnokságon közreműködő harminc játékvezetőt, akik Kassai Viktor és 28 társa között ott lehetett a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vettek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kellett megjelenniük. Az ellenőrző vizsgálatokon megfelelt az elvárásoknak, így a FIFA Játékvezető Bizottsága Ravshan Ermatov asszisztenseként delegálta az utazó keretbe.

A világbajnoki döntőhöz vezető úton Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra valamint Brazíliába a XX., a 2014-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB asszisztensként foglalkoztatta. Partbírói működéseinek száma világbajnokságon: 5.

2010-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

2014-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Olimpia 
Angliába rendezték a XXX., a 2012. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáját, ahol a FIFA JB Ravshan Ermatov segítőjeként vette igénybe.

Források 

Kirgizisztáni labdarúgó-játékvezetők
1970-ben született személyek
Élő személyek